Adelaida de Lippe-Biesterfeld (en alemán, Adelheid zur Lippe-Biesterfeld; Bonn, 22 de junio de 1870-Detmold, 3 de septiembre de 1948) era la mayor de los hijos del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld y de la condesa Carolina de Wartensleben.

Familia y primeros años 

Nacida el 22 de junio de 22 de 1870, Adelaida era hija del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld y de su esposa, la condesa Carolina de Wartensleben.

Después de la muerte del príncipe Valdemar de Lippe en 1895, sus padres se vieron involucrados en una disputa de regencia y sucesión sobre el principado de Lippe. Aunque el hermano menor de Valdermar, Alejandro, sucedió en el principado, era incapaz de gobernar debido a una enfermedad mental. Como consecuencia, dos ramas de la Casa de Lippe se enfrentaron sobre los derechos de regencia. Fue elegido el príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe, cuñado del emperador alemán Guillermo II, pero otra deliberación permitió a Ernesto convertirse en regente de Lippe-Detmold el 17 de julio de 1897.

Matrimonio y descendencia 
En Neudorf, Adelaida contrajo matrimonio con el príncipe Federico Juan de Sajonia-Meiningen, un hijo menor del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen, el 24 de abril de 1889. Tuvieron los siguientes hijos:

Papel en la disputa por la sucesión de Lippe 
Dos ramas de la Casa de Lippe debatieron sobre los derechos sucesorios sobre el principado de Lippe-Detmold.

Como la bisabuela de Adelaida era un miembro de la pequeña nobleza, la reclamación de su familia como familia real fue cuestionada. Esta reclamación amenazó la sucesión sobre el ducado de Sajonia-Meiningen, ya que Adelaida había contraído matrimonio con el presunto heredero del ducado, Bernardo III; si su padre era considerado de estatus inferior al real, podría deducirse que su propia reclamación para el ducado de Sajonia-Meiningen no era de estatus suficiente para la familia de su marido.

Títulos y estilos 
 22 de junio de 1870-24 de abril de 1889: Su Alteza la condesa Adelaida de Lippe-Biesterfeld.
 24 de abril de 1889-3 de septiembre de 1948: Su Alteza la princesa Adelaida de Sajonia-Meiningen.

Ancestros

Referencias 

Casa de Lippe
Casa de Sajonia-Meiningen
Condesas de Alemania
Nacidos en Bonn